TVB es una sigla que puede designar:
 Television Broadcasts Limited.
 Bolivia TV.
 TV Belgrade antiguo nombre de Radio-Televizija Srbije.